Praska ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Praska (* 1963), deutsch-österreichischer Maler und Grafiker
 Stjepan Praska, Ban des mittelalterlichen Königreiches Kroatien (1035 bis 1058)